Kao eller Kaō kan syfta på:

 Kao – kinesiskt efternamn, se Gao (namn)
 Kaō – en japansk målare från 1400-talet
 Kao, Tonga – en obebodd ö i Tonga